Silberpfeil steht für:

 Silberpfeil, Spitzname diverser Rennwagen
 Silberpfeil (Achterbahn), ein Achterbahnmodell
 Silberpfeil (Lehning), deutsche Comicserie (1957–1960)
 Silberpfeil (Bastei), belgische Comicserie (1970–1988)
 Elektrotriebwagen der Köln-Bonner Eisenbahnen, siehe KBE ET 201…ET 212
 die erste Generation der Wiener U-Bahn-Fahrzeuge, siehe U-Bahn Wien U
 ein Fahrzeugtyp der Stadtbahn Hannover, siehe TW 2000